Farmville (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Farmville (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 FarmVille, videojoc en temps real desenvolupat per Zynga.